HP (произносится «эйч-пи»)

 HP Inc. — аббревиатура от Hewlett-Packard — название компании, работающей в области информационных технологий.
 HP — аббревиатура от  — лошадиная сила, мера мощности.
 HP — аббревиатура от  или от  — очки здоровья в компьютерных играх.
 HP — аббревиатура от  — гаптоглобин — белок крови, связывающий гемоглобин.
 HP — Код ИАТА авиакомпании America West Airlines